Mednarodna hokejska liga (tudi Interliga) je nekdanja mednarodna hokejska liga, v kateri so sodelovali klubi iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, ustanovljena je bila leta 1999. V sezoni 1999/2000 so sodelovala tudi moštva iz Avstrije, v sezoni 2003/2004 pa iz Poljske in Slovaške. Po dva naslova prvaka so osvojila moštva HDD ZM Olimpija, HK Acroni Jesenice in Alba Volán Székesfehérvár.

Prvaki

Sodelujoči klubi

Hokej v Sloveniji
Športne prireditve na Hrvaškem
Športne prireditve na Madžarskem
Ustanovitve leta 1999
Ukinitve leta 2007
Ukinjene hokejske lige